Les Rencontres internationales du court-métrage Image In Cabestany ont été créées en 1981 André Abet à Cabestany.

Après sa mort, le , la ville de Cabestany décida de continuer seule l’organisation des Rencontres. Mais quelques années plus tard, en 1996, une partie des membres fondateurs des Rencontres, sous l’impulsion de Nicole Castillo, décidèrent de créer l’association Image In pour aider la municipalité à continuer l’aventure. Ils ajoutèrent à leur activité, 5 soirées « Vidéo Bar » par an, permettant aux réalisateurs locaux de bénéficier gratuitement d’une salle de projection pour « tester » leur œuvre devant un public.

À partir de 1999, ce fut Paul Rousset qui reprit les rênes d’Image In, permettant aux Rencontres de rassembler de plus en plus de réalisateurs venus de France et de l’étranger.

Florent Pallares lui succéda en 2010. Il préside encore aujourd’hui cette association qui a ajouté à ses activités, un concours de court métrage Catalan (Perpignan/Girona), les étoiles du court métrage et une  « Vidéo Bar » par an.

Palmarès

2000  
Grand Prix : Silo de Nicolas Birkenstock 

Grand Prix Jeune Création : (In)carnation d'Antoine Manier

2001 
Grand Prix : Le pêcheur de Kamir Méridja 

Grand Prix Jeune Création : Dogma Machine de Lionel Mwe Di Malila

2002 
Grand Prix : L'amour aujourd'hui de Philip Malca

Grand Prix Jeune Création : Dagobert de Florence Avargues

2003 
Grand Prix : Riders in paperland de Sylvain Cappelletto

Grand Prix Jeune Création : Silencio de Nicolas L'Heureux 

Prix du Public : 

Loft mairie de Florent Pallares

Faërie de Simon Kansara 

Leur saison préférée de Gilles Henry de Hostun 

Riders in paperland de Sylvain Cappelletto

2004 
Grand Prix : Incomplet de Gilles De Gruttola

Grand Prix Jeune Création : Julius de Julius Abascal

Grand Prix du Public : Pourquoi les dragons n’existent plus ? d'Alban Lelièvre

2005  
Grand Prix : Entre parenthèses de Ghislain de Vaulx et L'œuf de Sébastien Conchon

Grand Prix Jeune Création : Le dépucelage de l'univers de Guillaume Levil 

Grand Prix du Public : Pinpin le pingouin de Vincent Carré et Kim Olivier Trévisan

2006  
Grand Prix : 100 Précédents de Nicolas Alberny 

Grand Prix Jeune Création : Rions trois fois de Robin Causse

Grand Prix du Public : Hommage à l'oncle Tom de Thierry Marcos et Florent Pallares

2007 
Grand Prix : Pintame de Wilfried Méance

Grand Prix Jeune Création : Lune Normande de Lewis Eizykman 

Grand Prix du Public : Lune Normande de Lewis Eizykman

2008  
Grand Prix Amateur : Tous les matins d'Yvette de Yacine Sersar 

Grand Prix Jeune Création : La canette magique de Ludovic Piette 

Grand Prix semi Pro : Le syndrome de St Barth de Lamar Hawkins 

Grand Prix du Public : Tous les matins d'Yvette de Yacine Sersar

2009 
Grand Prix : Le Grand Jeu de Yannick Pecherand

Grand Prix Jeune Création : Terrain vague de Damien Cros

Grand Prix semi Pro : Grain de beauté d'Hugo Chenard

Grand Prix du Public : Le Grand Jeu de Yannick Pecherand

2010 
Grand Prix Amateur: Bob et Joséphine de Liam Engle

Grand Prix Jeune Création : Planter des Rêves de Pierre Antoine Carpentier

Grand Prix semi Pro : Ils se sont tus de Khaled Benaïssa

Grand Prix du Public : La carte de Stefan Le Lay

2011 
Grand Prix : Alter Ego de Cédric PREVOST 

Grand Prix Amateur: Keira de Benoit HEMARD

Grand Prix Jeune Création : Mamma Lima de Karolina KOLODZIEJ

Grand Prix semi Pro : Petite musique de Chambre d’Aki YAMAMOTO

Grand Prix du Public : Alter Ego de Cédric PREVOST

2012 
Grand Prix : 2 Inconnues de Lauren WOLKSTEIN et Christopher RADCLIFF 

Grand Prix Amateur: Persécution de Rémy ARCHE 

Grand Prix Jeune Création : Tirages en série de Kevin HAEFELIN

Grand Prix semi Pro : Résistance de Cyril LORIN 

Grand Prix du Public : Catharsis de Cédric PREVOST

2013 
Grand Prix : LES DENTS DE LA MARE, LE RETOUR de Daniel AUCLAIR 

Grand Prix Amateur: BABY-SITTING de Luca MASSON

Grand Prix Jeune Création : STRUGGLE FOR COLOURS d'Oscar MALET

Grand Prix semi Pro : HYMEN de Cédric PROVOST

Grand Prix du Public : LES ORANGES de Yannick PECHERAND MOLLIEX

2014 
Grand Prix : FAIS CROQUER de Yassine QNIA

Grand Prix Amateur: L’AMI DE LUC de Daniel CARACCI

Grand Prix Jeune Création : LE DOIGT D’HONNEUR de Malika PELLICIOLI

Grand Prix semi Pro : MECS MEUFS de Liam ENGLE

Grand Prix du Public : PENNY DREADFUL de Shane ATKINSON

2015 
Grand Prix : WELKOM de Pablo MUNOZ GOMEZ

Grand Prix Amateur: BOLOKO de Jean Claude MICHINEAU

Grand Prix Jeune Création : LES JEUNES ET L’ARGENT de Gaël REZE

Grand Prix semi Pro : MON AMI NIETZSCHE de Fauston DA SILVA

Grand Prix du Public : BOLOKO de Jean Claude MICHINEAU

Notes et références

Liens externes 

Cabestany
Festival de cinéma en région Occitanie
Festival dans les Pyrénées-Orientales
Cabestany